Oeiras do Pará kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Oeiras do Pará (ort), 
 Oeiras do Pará (kommun), 

Robotskapade Brasilienförgreningar